Васи́лий Мяснико́в:
 Мясников, Василий Васильевич (1923—1964) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Мясников, Василий Иванович (1861—1929) — русский и советский архитектор.
 Мясников, Василий Спиридонович (1893—1918) — русский революционер, большевик, матрос Балтийского флота, делегат II Съезда советов.